Jacksonville är namnet på flera platser i USA:

 Jacksonville, Alabama
 Jacksonville, Arkansas
 Jacksonville, Florida
 Jacksonville, Georgia
 Jacksonville, Illinois
 Jacksonville, Indiana
 Jacksonville, Maryland
 Jacksonville, Missouri
 Jacksonville, New York
 Jacksonville, North Carolina
 Jacksonville, Oregon
 Jacksonville, Pennsylvania
 Jacksonville (Lehigh County), Pennsylvania
 Jacksonville, Texas
 Jacksonville, Vermont
 Jacksonville, West Virginia
 Floyd, Virginia, ursprungligen Jacksonville

Turks- och Caicosöarna:
 Jacksonville, East Caicos (tidigare boplats på East Caicos)

Colleges och universitet:
 Jacksonville College, i Jacksonville, Texas
 Jacksonville State University, i Jacksonville, Alabama
 Jacksonville University, i Jacksonville, Florida

Övrigt:
 Jacksonville, är arbetstiteln på Ryan Adams musikalbum som släpptes somJacksonville City Nights
 "Jacksonville", en sång av Sufjan Stevens från hans musikalbum Illinois (musikalbum)